Мерени има више значења:

 Мерени (Титу), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Мерени (Концешти), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Мерени (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Мерени (Ковасна), насеље у округу Ковасна у Румунији
 Мерени (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Мерени (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Општина Мерени (Констанца), општина у округу Констанца у Румунији
 Општина Мерени (Ковасна), општина у округу Ковасна у Румунији
 Општина Мерени (Телеорман), општина у округу Телеорман у Румунији